Tres comtes de Flandes:
 Robert I el Frisó 1071-1093
 Robert II el Jerosolimità, 1093-1111
 Robert III de Dampierre o de Bethune 1305-1322